Новоросійська операція (1942)
 Новоросійська операція (1943)
 Новоросійсько-Таманська операція
Багатозначні терміни